Влохи
Влохи — дзельница Варшавы.
 Влохи () — польское название Италии.
Влохи — до 1945 г. название села Васильково в Зеньковском районе Полтавской области.

См. также 
 Волохи (значения)
 Влахи (значения)